Donald Henderson "Dan" Bain, kanadski športnik in trgovec, * 14. februar 1874, Belleville, Ontario, Kanada, † 15. avgust 1962, Winnipeg, Manitoba, Kanada. 

Bain je bil vsestranski športnik in je tekmoval v hokeju na ledu, rolanju, gimnastiki, umetnostnem drsanju, golfu in streljanju, med drugim. Z moštvom Winnipeg Victorias je osvojil dva Stanleyjeva pokala, v letih 1896 in 1901. Leta 1949 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Športna kariera 
Rodil se je v Bellevillu, Ontario. Ko je bil še otrok, se je njegova družina preselila v Winnipeg, Manitoba. Svojo prvo športno kolajno je Bain prejel pri 13 letih, in sicer v rolanju. Svojo zadnjo športno kolajno, v umetnostnem drsanju, pa je prejel pri starosti 56 let. 

Bain je bil član hokejskega moštva Winnipeg Victorias od 1893 do 1902. Bil je tudi kapetan moštev, ki sta osvojili Stanleyjev pokal v letih 1896 in 1901. Moštvo Winnipeg Victorias je s tem postalo drugo moštvo izven Montreala, ki je osvojilo pokal. Po koncu hokejske kariere je Bain leta 1903 osvojil državno prvenstvo v streljanju glinastih golobov. Umrl je v Winnipegu v visoki starosti 88 let. 

Bain je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL (1949), Kanadski športni hram slavnih (1971), Hokejski hram slavnih Manitobe in Športni hram slavnih Manitobe. Prav tako je bil izbran za najboljšega kanadskega športnika druge polovice 19. stoletja.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Winnipeg Victorias
| WHL Ml.
| 93/94
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| MHA
| 94/95
|
| 3
| 10
| 0
| 10
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| MHA
| 95/96
|
| 5
| 10
| 3
| 13
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| Stanleyjev pokal
| 95/96
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 3
| 0
| 3
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| MHA
| 96/97
|
| 5
| 7
| 1
| 8
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| MHA
| 97/98
|
| 5
| 13
| 1
| 14
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| MHA
| 98/99
|
| 3
| 11
| 1
| 12
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| Stanleyjev pokal
| 98/99
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Winnipeg Victorias
| MHA
| 99/00
|
| 2
| 9
| 1
| 10
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| Stanleyjev pokal
| 99/00
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 4
| 0
| 4
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| MHA
| 00/01
|
| 3
| 3
| 0
| 3
|
| 1
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| Stanleyjev pokal
| 00/01
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 2
| 3
| 0
| 3
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| MHA
| 01/02
|
| 1
| 3
| 0
| 3
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Winnipeg Victorias
| Stanleyjev pokal
| 01/02
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 73
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Dosežki 
 Zmagovalec Stanleyjevega pokala (1896, 1901)
 Sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL (1949)
 Sprejet v Kanadski športni hram slavnih (1971)
 Sprejet v Hokejski hram slavnih Manitobe
 Sprejet v Športni hram slavnih Manitobe

Viri

Viri in opombe 
Glavni

Glej tudi 
 Športni hram slavnih Manitobe

Zunanje povezave 

 
 
 Bainova biografija  na Kanadskem športnem hramu slavnih  
 Bainova biografija  na Hokejskem hramu slavnih Manitobe  
 Bainova biografija na Športnem hramu slavnih Manitobe 
 

Kanadski hokejski centralni napadalci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Winnipeg Victorias
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Sprejeti v Hokejski hram slavnih Manitobe
Sprejeti v Športni hram slavnih Manitobe